Унаи Гарсия Лугеа (; род. 3 сентября 1992, Эскарос, Испания) — испанский футболист, защитник клуба «Осасуна».

Карьера 
Унаи начинал свою карьеру в детской команде «Икастола». Оттуда он в восьмилетнем возрасте перешёл в систему «Осасуны». Защитник прошёл через все возрастные категории памплонцев и 29 октября 2011 года дебютировал за «Осасуну B», заменив Омара Альвареса на 53-й минуте матча Сегунды B против «Лемоны». В следующей игре, состоявшейся 6 ноября, Унаи забил первый гол в карьере, поразив ворота «Бургоса». Всего в своём дебютном сезоне защитник принял участие в 9 встречах третьей испанской лиги, отметившись 2 голами. В следующем сезоне состоялся его дебют за первую команду клуба: 1 июня 2013 года Унаи вышел в стартовом составе на матч с мадридским «Реалом» в заключительном туре чемпионата Испании и целиком отыграл эту встречу.

Следующие 2 игры в футболке «Осасуны» защитник провёл после вылета клуба в Сегунду, в сезоне 2014/15. Во второй его половине он был арендован представителем Сегунды B «Туделано», в составе которого игрок провёл 16 встреч и отличился 2 раза. Вернувшись из аренды, Унаи стал одним из игроков ротации в «Осасуне» главного тренера Энрике Мартина. 17 ноября 2015 года он забил гол «Мальорке», открыв счёт своим мячам за первую команду памплонцев. Унаи помог клубу вернуться в Примеру, суммарно приняв участие в 27 матчах второго испанского дивизиона. В сезоне 2016/17 он отыграл 22 встречи в высшей лиге Испании, а его клуб в итоге снова понизился в классе. Следующие 2 года защитник играл в Сегунде и внёс свой вклад в очередной возвращение «Осасуны» в элиту. 9 февраля 2020 года Унаи забил свой первый гол в Примере, открыв счёт в поединке с мадридским «Реалом», что однако не помешало сопернику отыграться и одержать волевую победу.

Статистика выступлений

Достижения 
 «Осасуна»
 Победитель Сегунды (1): 2018/19

Личная жизнь 
Младший брат Унаи, Иманол — тоже футболист. Братья вместе играли за «Осасуну». Они не приходятся родственниками Давиду Гарсии, с которым пересекались в этом клубе.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Осасуны» 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Осасуна B»
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Туделано»